Angelo Ceroni – pittore italiano
 Armando Ceroni – giornalista svizzero di origini italiane
 Giovanni Soglia Ceroni – cardinale italiano
 Luigi Zappi Ceroni – imprenditore e politico italiano
 Remigio Ceroni – politico italiano 
 Samantha Ceroni – ex calciatrice e allenatrice di calcio italiana

Pagine correlate
 Ceron
 Cerone